Marco Claudio Marcello Esernino è il nome di quattro figure della gens Claudia vissute tra il I secolo a.C. ed il I secolo d.C., ognuno il figlio del suo precedente:
 Marco Claudio Marcello Esernino, legionario durante la guerra sociale;
 Marco Claudio Marcello Esernino, console nel 22 a.C.;
 Marco Claudio Marcello Esernino, quindecemviro nel I secolo;
 Marco Claudio Marcello Esernino, pretore nel 19.